Theater des Friedens steht für ehemalige Theater bzw. Kinos in der DDR:
 Theater des Friedens (Burg), siehe: Burg Theater (Kino)
 Theater des Friedens (Halle), siehe: Opernhaus Halle
 Theater des Friedens (Magdeburg)
 Theater des Friedens (Rostock)
 Theater des Friedens (Weimar)